Ицамнах-Балам:

 Ицамнах-Балам I — правитель майяского царства Пачан.
 Ицамнах-Балам II — правитель майяского царства Пачан.
 Ицамнах-Балам III — правитель майяского царства Пачан.
 Ицамнах-Балам IV — правитель майяского царства Пачан.
Ицамнах-Балам — правитель майяского города Уканаль.
Ицамнах-Балам — правитель Южного Мутульского царства.

Правители Яшчилана
Правители Южного Мутульского царства